Parafie pod wezwaniem św. Stanisława

 Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie
 Parafia św. Stanisława w Białkowie Kościelnym
 Parafia św. Stanisława Biskupa w Boguchwale
 Parafia św. Stanisława w Bukowie
 Parafia św. Stanisława Biskupa w Buku
 Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bydgoszczy
 Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku
 Parafia św. Stanisława Biskupa w Gołaszewie
 Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym
 Parafia św. Stanisława w Grabowie
 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce
 Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kielcach
 Parafia św. Stanisława w Kowalkowie
 Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Anny w Knychówku
 Parafia św. Stanisława Biskupa w Ligocie Bialskiej
 Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi
 Parafia Świętych Stanisława i Mikołaja w Malanowie
 Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi
 Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osuchowie
 Parafia św. Stanisława w Roztoce
 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
 Parafia św. Stanisława Biskupa w Sieklówce
 Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy
 Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim
 Parafia św. Stanisława w Subkowach
 Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinie
 Parafia św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
 Parafia MB Częstochowskiej i św. Stanisława w Świeciu
 Parafia św. Stanisława Biskupa w Świętym Miejscu
 Parafia Świętych Stanisława i Bonifacego Biskupów Męczenników w Świnoujściu
 Parafia św. Stanisława w Tujsku
 Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach

Zobacz też 
 parafia św. Stanisława Kostki
 kościół św. Stanisława

!
Stanisław, św.